{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (85701) - || 1998 RV73 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85702) - || 1998 RA74 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85703) - || 1998 RC75 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85704) - || 1998 SV19 || 20 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85705) - || 1998 SO21 || 21 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85706) - || 1998 SB27 || 20 september 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85707) - || 1998 SU33 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85708) - || 1998 SL35 || 27 september 1998 || Baton Rouge || W. R. Cooney Jr., K. Wefel
|-
| (85709) - || 1998 SG36 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85710) - || 1998 SP38 || 23 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85711) - || 1998 SP43 || 25 september 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85712) - || 1998 SA45 || 25 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85713) - || 1998 SS49 || 29 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85714) - || 1998 SU49 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85715) - || 1998 SB54 || 16 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (85716) - || 1998 SG56 || 16 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (85717) - || 1998 SY56 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (85718) - || 1998 SG58 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (85719) - || 1998 SV59 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (85720) - || 1998 SK60 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (85721) - || 1998 SL63 || 29 september 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85722) - || 1998 SX63 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85723) - || 1998 SH67 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85724) - || 1998 SN68 || 19 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85725) - || 1998 SV68 || 19 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85726) - || 1998 SF71 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85727) - || 1998 SC75 || 21 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85728) - || 1998 SR75 || 17 september 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85729) - || 1998 SV76 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85730) - || 1998 SQ77 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85731) - || 1998 SP80 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85732) - || 1998 SJ82 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85733) - || 1998 ST90 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85734) - || 1998 SK92 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85735) - || 1998 SF95 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85736) - || 1998 SW96 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85737) - || 1998 SE98 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85738) - || 1998 SZ103 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85739) - || 1998 SF105 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85740) - || 1998 SO106 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85741) - || 1998 SL107 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85742) - || 1998 SM111 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85743) - || 1998 SU113 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85744) - || 1998 SG117 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85745) - || 1998 SH127 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85746) - || 1998 SP130 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85747) - || 1998 SL132 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85748) - || 1998 SK138 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85749) - || 1998 SH140 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85750) - || 1998 SE141 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85751) - || 1998 SU144 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85752) - || 1998 SC153 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85753) - || 1998 SV153 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85754) - || 1998 SJ156 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85755) - || 1998 SK156 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85756) - || 1998 SD157 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85757) - || 1998 SN157 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85758) - || 1998 SK160 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85759) - || 1998 ST161 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85760) - || 1998 SG170 || 19 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (85761) - || 1998 SC171 || 25 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (85762) - || 1998 TH4 || 12 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85763) - || 1998 TP7 || 13 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85764) - || 1998 TT12 || 13 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85765) - || 1998 TM14 || 14 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85766) - || 1998 TQ15 || 15 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (85767) - || 1998 TG28 || 15 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85768) - || 1998 TV29 || 15 oktober 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (85769) - || 1998 UB || 16 oktober 1998 || Catalina || CSS
|-
| (85770) - || 1998 UP1 || 18 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85771) - || 1998 UR4 || 20 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (85772) - || 1998 UN6 || 21 oktober 1998 || Kleť || Kleť
|-
| (85773) Gutbezahl || 1998 UF15 || 25 oktober 1998 || Cocoa || I. P. Griffin
|-
| (85774) - || 1998 UT18 || 27 oktober 1998 || Catalina || CSS
|-
| (85775) - || 1998 UY20 || 29 oktober 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (85776) - || 1998 UM37 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85777) - || 1998 UM41 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85778) - || 1998 UZ42 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85779) - || 1998 UO43 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85780) - || 1998 VK2 || 10 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (85781) - || 1998 VP2 || 10 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (85782) - || 1998 VZ2 || 10 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (85783) - || 1998 VT3 || 10 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (85784) - || 1998 VV3 || 10 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (85785) - || 1998 VV11 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85786) - || 1998 VY12 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85787) - || 1998 VU14 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85788) - || 1998 VA17 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85789) - || 1998 VK17 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85790) - || 1998 VX17 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85791) - || 1998 VS18 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85792) - || 1998 VK20 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85793) - || 1998 VG26 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85794) - || 1998 VA34 || 11 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (85795) - || 1998 VO37 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85796) - || 1998 VD43 || 15 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85797) - || 1998 VD49 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85798) - || 1998 VA50 || 11 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85799) - || 1998 VV50 || 11 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85800) - || 1998 VE53 || 14 november 1998 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten